Voici une liste des lacs du Rwanda. Le pays en possède 28.
 Lac Birira
 Lac Burera ou Bulera
 Lac Cyambwe ou Tshambwe
 Lac Cyohoha nord ou Tshohoha nord
 Lac Cyohoha Sud ou Tshohoha sud ou Cohoha
 Lac Hago
 Lac Ihema
 Lac Kisanju
 Lac Kivu, de loin le plus grand lac
 Lac Kivumba
 Lac Mihindi ou Mikindi
 Lac Mpanga
 Lac Mugesera
 Lac Muhazi
 Lac Nasho
 Lac Ruhondo
 Lac Rwanyakizinga
 Lac Rweru
 Lac Sake

Références 

Rwanda